Colección privada puede referirse a:
 Una colección privada que es una colección (por lo general de obras de arte) de propiedad particular. 
 Colección privada (álbum), primer álbum recopilatorio de la cantante, compositora y productora española Mónica Naranjo.